

Шуралуд — присілок, Дебьоський район, Удмуртія
 Шуралуд — присілок, Кезький район, Удмуртія